

Див. також 
 Скупчення Насоса

Об'єкти NGC
Насос (сузір'я)
Галактики